Live in Frankfurt steht für:

 20 Jahre – Live in Frankfurt, ein Album der Rockband Böhse Onkelz
 Live in Frankfurt: Unfassbar, unvergleichbar, unvergesslich, ein Album der Rockband Frei.Wild